Zehn Tage steht für:
 Dekade, Abschnitt von zehn Tagen, siehe Woche#Andere Systeme kurzer Zeitabschnitte
Zehn Tage ist Namensbestandteil:
Die zehn Tage der Umkehr, im jüdischen Festkalender
10-Tage-Krieg, jugoslawisch-slowenischer Konflikt 1991
Zehn Tage von Brescia, Aufstand in Brescia, Italien, 1797
Zehn Tage ist Titelbestandteil:
Hitler – Die letzten zehn Tage, britisch-italienischer Historienfilm (1973)
 Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?, US-Komödie (2003)
 Zehn Tage, die die Welt erschütterten, Roman von John Reed (1919)
 Oktober. Zehn Tage, die die Welt erschütterten, Romanverfilmung von Sergej Eisenstein (1928)

Siehe auch:
 Der zehnte Tag